

Cinema
 In Darkness (Karanlıktakiler) – film del 2009 diretto da Çağan Irmak
 In Darkness (W ciemności) – film del 2011 diretto da Agnieszka Holland
 In Darkness – film del 2018 diretto da Anthony Byrne

Musica
In Darkness – album del 2013 degli Agathodaimon